Buttlar-Elberberg ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Buttlar-Elberberg (* 1934), österreichische Historikerin
 Rudolf von Buttlar-Elberberg (1835–1905), deutscher Gutsbesitzer, Genealoge und Autor